O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1977, originalmente denominado Copa Brasil pela CBD, foi a vigésima primeira edição do Campeonato Brasileiro e foi vencida pelo São Paulo, que conquistou seu primeiro título nacional.

Foi mantida a tendência de toda a década de 1970 de a política militarista brasileira interferir na organização do futebol, inchando ainda mais o campeonato desse ano: foram 62 clubes em uma única divisão. Manteve-se a bonificação para vitórias por dois ou mais gols de diferença (acrescentando-se um ponto extra na tabela de classificação ao clube vitorioso).

Pela primeira vez, o campeonato foi decidido em cobranças de pênaltis, possibilidade que já estava prevista no regulamento do ano anterior. O técnico Rubens Minelli, do São Paulo, depois de ter sido bicampeão pelo Internacional em 1975 e 1976, tornou-se o primeiro treinador a vencer o Campeonato Brasileiro por três anos consecutivos.

Tendo feito uma grande campanha, o vice-campeão Atlético-MG não perdeu um único jogo durante todo o campeonato e terminou o certame com dez pontos de vantagem sobre o campeão São Paulo. O Botafogo, quinto lugar na classificação final, também terminou o campeonato sem derrota.

Participantes

Fórmula de disputa 
Primeira fase: Os 62 clubes foram divididos em seis grupos, sendo quatro de dez clubes e dois de onze. Jogaram todos contra todos, em turno único, dentro de cada grupo. Classificaram-se para a fase seguinte os cinco primeiros colocados de cada grupo. Os demais foram para a repescagem.

Segunda fase: Os trinta clubes classificados foram divididos em seis grupos de cinco. Jogaram todos contra todos dentro de cada grupo, em turno único. Classificaram-se para a terceira fase os três primeiros de cada grupo.

Repescagem: Os 32 clubes não classificados na primeira fase foram divididos em seis grupos, sendo quatro de cinco clubes e dois de seis. Jogaram todos contra todos dentro de cada grupo, em turno único. Classificaram-se para a terceira fase apenas o vencedor de cada grupo.

Terceira fase: Os 24 clubes classificados (dezoito da segunda fase e seis da repescagem) foram divididos em quatro grupos de seis. Jogaram todos contra todos dentro de cada grupo, em turno único. Classificaram-se para a fase final apenas o vencedor de cada grupo.

Semifinais: Sistema eliminatório, com jogos em ida e volta. Mando de campo e vantagem do duplo empate para os clubes com melhor campanha em todo o campeonato.

Final: Jogo único. Mando de campo para o time com melhor campanha. Em caso de empate, prorrogação e disputa de pênaltis.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Segunda fase

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Grupo K

Grupo L

Repescagem

Grupo M

Grupo N

Grupo O

Grupo P

Grupo Q 

(*) Devido a suspeitas sobre a atuação do Fluminense-Ba na partida contra a Desportiva, pela última rodada, quando o time teve cinco jogadores expulsos, supostamente para que o jogo se encerrasse sem o time capixaba ganhar três pontos, a CBD marcou um jogo-desempate entre Vitória e Desportiva. O Vitória não aceitou, porque, segundo seus dirigentes, isso significaria admitir culpa do time no episódio. A CBD, então, classificou a Desportiva para a terceira fase.

Grupo R

Terceira fase

Grupo S

Grupo T

Grupo U

Grupo V

Fase final 
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.

Semifinais

Jogos de ida 

Atlético Mineiro: João Leite, Alves, Márcio, Vantuir e Valdemir; Ângelo, Paulo Isidoro e Marcelo; Serginho, Reinaldo e Ziza. Técnico: Barbatana.		
				 					
Londrina: Paulo Rogério, Claudinho (Zé Antônio), Carlos, Arenghi e Dirceu; Zé Roberto (Sérgio Américo), Ademar e Carlos Alberto Garcia; Xaxá, Brandão e Nenê. Técnico: Armando Renganeschi.

São Paulo: Waldir Peres, Getúlio, Estevam, Bezerra e Antenor; Chicão, Teodoro e Darío Pereyra (Neca); Mirandinha (Zequinha), Serginho e Zé Sérgio. Técnico: Rubens Minelli		
				 					
Operário de Campo Grande: Manga, Paulinho, Silveira, Biluca e Escurinho; Édson, Marinho e Roberto César; Tadeu, Everaldo e Cuca (Da Silva). Técnico: Carlos Castilho.

Jogos de volta 

Londrina: Paulo Rogério, Zé Antônio, Carlos, Arenghi e Dirceu; Zé Roberto, Ademar e Carlos Alberto Garcia; Xaxá, Brandão e Nenê (Nivaldo). Técnico: Armando Renganeschi.		
	 					
Atlético Mineiro: João Leite, Alves, Márcio, Vantuir e Valdemir; Toninho Cerezo, Ângelo e Marcelo; Serginho (Heleno), Caio Cambalhota (Paulo Isidoro) e Ziza. Técnico: Barbatana.	

Operário de Campo Grande: Manga, Paulinho, Silveira, Biluca e Da Silva; Édson, Marinho e Roberto César; Tadeu, Everaldo e Peri. Técnico: Carlos Castilho. 			 							
				
São Paulo: Waldir Peres, Getúlio, Estevam, Bezerra e Antenor; Chicão, Darío Pereyra e Neca (Peres); Zequinha (Müller), Mirandinha e Zé Sérgio. Técnico: Mário Juliato (interino).*

 O técnico Rubens Minelli foi suspenso por 60 dias e Mário Juliato o substituiu nesse período.

Final 

Atlético Mineiro: João Leite; Alves, Márcio, Vantuir e Valdemir; Toninho Cerezo, Ângelo e Marcelo (Paulo Isidoro); Serginho, Caio Cambalhota (Joãozinho Paulista) e Ziza. Técnico: Barbatana.

São Paulo: Waldir Peres; Getúlio, Tecão, Bezerra e Antenor; Chicão, Teodoro (Peres) e Darío Pereyra; Zé Sérgio, Mirandinha e Viana (Neca). Técnico: Mário Juliato (interino).

 a.  O jogo terminou 0 a 0 no tempo normal e também na prorrogação.

Premiação

Bola de Prata de 1977 
Os melhores jogadores do campeonato em suas posições, eleitos pela revista Placar:

 Édson   Zé Maria  •  Oscar  •  Polozzi  •  Marco Antônio    Adílio  •   Toninho Cerezo  •  Zico    Tarciso  •  Reinaldo  •  Paulo Cézar Caju Artilheiro:  Reinaldo 
| Vencedor da Bola de Ouro </span>

Classificação final 

 PE: Pontos extras, obtidos cada vez que uma equipe vencia uma partida por dois ou mais gols de diferença (com exceção das semifinais e final).

Maiores públicos 
 ''Onde não consta informação sobre público pagante e presente, a referência é aos pagantes, acima de cem mil.

 São Paulo 3-0 Operário de Campo Grande, , 26 de fevereiro de 1978  Morumbi ( pagantes).
 Botafogo 0-0 Atlético, , 12 de fevereiro de 1978, Maracanã.
 Atlético 0-0 São Paulo, , 5 de março de 1978, Mineirão.
 Flamengo 0-0 Vasco, , 29 de janeiro de 1978, Maracanã.

Artilheiros
Reinaldo (Atlético Mineiro), 28 gols
Serginho Chulapa (São Paulo), 18 gols

Ligações externas 
 

Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A
Futebol de 1977 no Brasil